Бал’ами — нисба двух министров, отца и сына, в государстве Саманидов. О происхождении имени в «Китаб аль-ансаб» ас-Самани приведены два известия: по словам одних, родоначальник этой семьи при Омейяде Масламе ибн Абдул-Малике завоевал город (помимо этого, по-видимому, неизвестный) Бал’ам в Малой Азии; другие производили имя от селения Бал’аман около Мерва. Этот род, как сообщают, был арабского происхождения и принадлежал к племени бену-темим. Низам аль-Мульк среди известных, служащих примером восточных министров называет и «семью Бал’ами» (Бал’амийан).
 Абуль-Фадль Балами (? — 940) — визирь саманидского правителя Насра II (914—943).
 Абу Али Балами — сын Абу-ль-Фазла, визирь при саманидах Абд аль-Малике I (954—961), Мансуре I (961—976) и Нухе II (976—997). Перевёл на персидский и переработал исторический труд Мухаммада ат-Табари.

Литература 
 

Нисбы
Государство Саманидов